C7H6O2 – formula molecolare dell'acido benzoico
C7H6O2 – formula molecolare dell'aldeide salicilica
C7H6O2 – formula molecolare del tropolone

Formule molecolari